Се́льское поселе́ние Мо́локовское — упразднённое муниципальное образование (сельское поселение) в Ленинском муниципальном районе Московской области.

Образовано в 2005 году, включило 9 населённых пунктов позже упразднённых Молоковского и Горкинского сельских округов.

Упразднено 5 августа 2019 года.

Административный центр — село Молоково.

Исполняющая обязанности главы сельского поселения — Тарабрина Любовь Николаевна.

География 
Общая площадь территории — 48,81 км². Муниципальное образование находится в юго-восточной части Ленинского района. Граничит с сельским поселением Володарским (на юго-востоке), городским поселением Горки Ленинские (на юго-западе), сельским поселением Совхоз им. Ленина (на западе), сельским поселением Развилковским (на северо-западе и севере), городским округом Дзержинский (на севере), городским округом Лыткарино (на северо-востоке), сельским поселением Чулковским Раменского района (на востоке) и городским округом Домодедово (на юге).

Население

Населённые пункты 
Муниципальное образование «Сельское поселение Молоковское» в существующих границах было образовано в 2005 году на основании закона Московской области «О статусе и границах Ленинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований». В его состав вошли 9 населённых пунктов:

На территории поселения находятся строящиеся и уже заселившиеся ЖК Ново-Молоково, ЖК Пригород Лесное. В связи с чем ожидается резкое увеличение численности фактически проживающего населения.

Медицина 
Медицинское обслуживание населения осуществляет Молоковская участковая больница: стационар на 35 койко-мест, амбулатория на 100 посещений, две аптеки.

Образование 
На территории Молоковского сельского поселения находится Молоковкая средняя (полная) школа на 400 учащихся. Кадрами школа обеспечена. Возглавляет педагогический коллектив И. М. Овчинникова. В учебном процессе большое внимание уделяется не только интеллектуальному развитию школьников, но и спортивной подготовке. Подобран педагогический коллектив, который на хорошем уровне решает поставленные перед ним задачи воспитания.

Спорт 
Контроль над спортом на территории поселения осуществляет МУ «Районный центр спорта» (г. Видное). Каждое лето на стадионе с. Молоково проходят матчи Открытого первенства поселения по мини-футболу. Регулярно проводятся соревнования по футболу и баскетболу, развиваются и другие виды спорта. Спортивные команды поселения нередко становятся призёрами во многих видах спорта на общерайонных соревнованиях.

Транспорт 
Транспортное обеспечение на территории поселения осуществляет Видновское пассажирское автотранспортное предприятие. Автобусы № 367 и № 29 регулярно курсируют до посёлка Володарского от станции метро «Домодедовская» города Москвы и Советской площади города Видное.

Заслуженные люди поселения 

Поселение богато Героями Советского Союза и Героями Социалистического Труда.

Герои Советского Союза:
 Василий Сергеевич Молоков — лётчик, который получил звание Героя Советского Союза за спасение челюскинцев.
 Борис Васильевич Самсонов — погиб при форсировании Днепра в 1945 году, уроженец с. Остров.
 Владимир Сергеевич Самсонов — уроженец с. Остров, погиб при освобождении Прибалтики и похоронен в Латвии.
 Виктор Дмитриевич Артамонов — лётчик, Герой Советского Союза, уроженец с. Остров дожил до Победы и в дальнейшем преподавал в военной академии им. маршала Жукова.

Герои Социалистического Труда:
 Александра Алексеевича Боронина — доярка колхоза им. М. Горького.
 Виктор Фёдорович Исаев — на протяжении 30 лет был председателем колхоза им. М. Горького.
 Василий Яковлевич Мамров — прошедший путь от агронома до председателя колхоза.

Достопримечательности 
На территории сельского поселения расположены храм Казанской иконы Божией Матери в селе Молоково, храм в честь Преображения Господня в селе Остров. В настоящее время в деревне Мисайлово ведутся работы по возведению храма-часовни в честь великомученика Димитрия Солунского.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сельского поселения Молоковское 
 Устав сельского поселения Молоковское 

Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Ленинского района Московской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году